jbt – codice ISO 639-3 della lingua jabutí
 JBT – acronimo di Josip Broz Tito